Pataki Zsolt (1937) tájfutó
 Pataki Zsolt (1995) labdarúgó (Békéscsaba)